

Biochimica 
 GOD – abbreviazione di glucosio ossidasi

Codici 
 god – codice ISO 639-3 della lingua godié

Musica 
 God – traccia dell'album John Lennon/Plastic Ono Band di John Lennon del 1970
 God – singolo di Tori Amos del 1994, dall'album Under the Pink
 God – traccia dell'album Menace to Sobriety degli Ugly Kid Joe del 1995
 God – album di Rebecca St. James del 1996
 God – singolo di Rebecca St. James del 1996, dall'album omonimo
 GOD – boy band sudcoreana formatasi nel 1999

Cinema 
 God, regia di John August (1998)

Altri progetti